Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2010 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (tretji krog)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (prvi krog)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (drugi krog)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (četrtfinale)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (prvi krog)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (prvi krog)
  Julian Knowle /  Andy Ram ''(prvi krog)

<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (četrtfinale)
<li>  Wesley Moodie /  Dick Norman (četrtfinale)
<li>  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (drugi krog)
<li>  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (polfinale)
<li>  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (tretji krog)
<li>  Simon Aspelin /  Paul Hanley (četrtfinale)
<li>  Mardy Fish /  Mark Knowles (tretji krog)
<li>  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del 

Moške dvojice
2010